Vŭlchedrŭm kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Vltjedrm, kommun, Montana, 
 Vltjedrm, ort, Montana, Obsjtina Vltjedrm, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar